Бычковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бычковское сельское поселение — сельское поселение в Сараевском районе Рязанской области.
 Бычковское сельское поселение — сельское поселение в Петропавловском районе Воронежской области.